Manehas peut désigner :
 les Manehas, une population vivant dans le sud du Cameroun ;
 le manehas, un dialecte du bakaka, parlé au Cameroun ;
 Manehas, un canton du département du Moungo au Cameroun ;
 la Réserve forestière de Manehas, une aire protégée du Cameroun, dans la région du Littoral.